Pacho puede referirse a los siguientes topónimos colombianos:
Pacho, municipio del departamento de Cundinamarca.
Pacho Galán, una de las estaciones que hace parte del sistema de transporte masivo de Barranquilla, Transmetro.

Asimismo, puede hacer referencia a las siguientes personas:
Ariel Pacho (n.1968), piloto argentino de automovilismo.
Francisco "Pacho" Flores (n.1981), trompetista venezolano.
José Luis Paredes Pacho (n.1961), músico, investigador, escritor y promotor cultural mexicano.
Pacho Alonso (1928-1982), cantante cubano de boleros y sones.
Pacho Galán (1906-1988), cantante, músico, arreglista, compositor y director de orquestas colombiano.
Pacho O'Donnell (n.1941), político, escritor, historiador y médico argentino especializado en psiquiatría y psicoanálisis.

Además, puede referirse a:
Pacho Dinamita, cuaderno de aventuras, obra de los hermanos Quesada, publicado en España por la editorial Maga entre 1951 y 1958.
Viaxe del Tíu Pacho el Sordu a Uviedo, primera novela escrita en lengua asturiana.